Copăceni se poate referi la:

 Localități din România:
 satul Copăceni (Kapocsány) din județul Bihor
 satul Copăceni (Koppánd) din județul Cluj
 satul Copăceni din județul Dâmbovița
 satul Copăceni, reședința comunei cu același nume din județul Ilfov
 satul Copăceni din comuna Racovița, județul Vâlcea
 satul Adunații-Copăceni, reședința comunei cu același nume din județul Giurgiu
 satul Poiana Copăceni din comuna Gura Vitioarei, județul Prahova

 Comune din România:
 comuna Copăceni din județul Vâlcea

 Localități din Republica Moldova:
 Copăceni - comună din raionul Sîngerei

Altele

Vezi și 
 Copăcel (dezambiguizare)
 Copăcioasa (dezambiguizare)

Toponime românești